Wuppertal steht für:
 das Tal der Wupper, siehe Wuppertaler Senke
 Wuppertal, deutsche Großstadt
 Wupperthal, Kleinstadt in Südafrika (teils auch in der Schreibweise Wuppertal)
 Wuppertal (Schiff, 1936), deutsches Frachtschiff
 Wuppertal (Schiff, 1993), deutsches Seenotrettungsboot

Siehe auch: